Konye – comune del Botswana
Konye – comune del Camerun